Фе́ренц Вайс (;  — 1942 или 1943, восточный фронт Второй мировой войны) — венгерский футболист, судья и тренер еврейского происхождения.

Карьера 
Ференц Вайс всю карьеру провёл в клубе «Ференцварош», сыграв в 382 матчах (186 — в чемпионате Венгрии, 90 — в Кубке Венгрии, 84 — в товарищеских играх внутри страны и 22 — международных матча) и забив 192 гола (105 в чемпионате, 72 в Кубке Венгрии и 14 в международных матчах), из которых 6 в одном матче, 18 ноября 1906 года с клубом «Типография Будапешт». Он помог клубу выиграть 7 титулов чемпиона Венгрии и один Кубок Венгрии. На момент выступлений Вайса, футбол в Венгрии находился в стадии любительского соревнования, а потому он работал по основной профессии — фармацевта.

За сборную Венгрии Вайс провёл 17 матчей и забил 3 гола. Он был участником матча венгров с англичанами, в котором «родоначальники футбола» победили 7:0, это поражение до сих пор наиболее крупное в истории венгерской национальной команды.

По завершении карьеры игрока, Вайс работал тренером, он стал первым наставником клуба «Уйпешт», которым руководил с 1920 по 1922 год.

Достижения 
 Чемпион Венгрии: 1903, 1905, 1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913
 Обладатель Кубка Венгрии: 1913

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статья на jewsinsports.org
 Воспоминания Вайса

Футболисты Венгрии
Футбольные тренеры Венгрии
Футбольные судьи Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Тренеры сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК МТК
Тренеры ФК «Уйпешт»
Умершие в 1940-е годы
Персоны без указанного места смерти